Les Ditrysia sont un groupe naturel d'insectes appartenant à l'ordre des lépidoptères (papillons).
Ils ont souvent été considérés comme un sous-ordre, avant que la classification phylogénétique ne mène à les définir comme un clade sans rang au sein du sous-ordre des Glossata et de l'infra-ordre des Heteroneura.

Les Ditrysia sont les papillons chez lesquels les femelles possèdent deux orifices sexuels distincts, l'un servant à l'accouplement et l'autre à la ponte. Cela les distingue des Monotrysia, à l'orifice unique, qui englobent le reste des Heteroneura mais ne sont plus considérés comme un taxon valide.

Les Ditrysia comprennent environ 98 % des espèces de lépidoptères connues, classées dans 110 familles et 29 super-familles. La classification des Ditrysia suivante est tirée d'une synthèse publiée en 2011 : 
 1 famille et 25 genres non classés
 super-famille des Tineoidea Latreille, 1810 (3 familles) 
 super-famille des Gracillarioidea Stainton, 1854 (3 familles) 
 super-famille des Yponomeutoidea Stephens, 1829 (10 familles)
 clade des Apoditrysia Minet, 1983
 2 familles non classées
 super-famille des Simaethistoidea Minet, 1991 (1 famille)
 super-famille des Gelechioidea Stainton, 1854 (21 familles) 
 super-famille des Alucitoidea Leach, 1815 (2 familles)
 super-famille des Pterophoroidea Latreille, 1802 (1 famille)
 super-famille des Carposinoidea Walsingham, 1897 (2 familles) 
 super-famille des Schreckensteinioidea Fletcher, 1929 (1 famille)
 super-famille des Epermenioidea Spuler, 1910 (1 famille)
 super-famille des Urodoidea Kyrki, 1988 (1 famille)
 super-famille des Immoidea Common, 1979 (1 famille)
 super-famille des Choreutoidea Stainton, 1858 (1 famille)
 super-famille des Galacticoidea Minet, 1986 (1 famille)
 super-famille des Tortricoidea Latreille, 1802 (1 famille)
 super-famille des Cossoidea Leach, 1815 (7 familles) 
 super-famille des Zygaenoidea Latreille, 1809 (12 familles)
 clade des Obtectomera Minet, 1986
 super-famille des Whalleyanoidea Minet, 1991 (1 famille)
 super-famille des Thyridoidea Herrich-Schäffer, 1846 (1 famille)
 super-famille des Hyblaeoidea Hampson, 1903 (1 famille)
 super-famille des Calliduloidea Moore, 1877 (1 famille)
 super-famille des Papilionoidea Latreille, 1802 (7 familles) 
 super-famille des Pyraloidea Latreille, 1809 (2 familles) 
 super-famille des Mimallonoidea Burmeister, 1878 (1 famille)
 clade des Macroheterocera Chapman, 1893
 super-famille des Drepanoidea Boisduval, 1828 (3 familles) 
 super-famille des Lasiocampoidea Harris, 1841 (1 famille)
 super-famille des Bombycoidea Latreille, 1802 (10 familles) 
 super-famille des Geometroidea Leach, 1815 (4 familles)
 super-famille des Noctuoidea Latreille, 1809 (6 familles)

Kristensen, en 1998, a proposé un arbre phylogénétique qui plaçait, au sein des Macrolepidoptera, le groupe Mimallonoidea/Lasiocampoidea/Bombycoidea dans une position distincte par rapport au clade comprenant Calliduloidea, Papilionoideae et Geometroidea, mais aussi par rapport à celui des Noctuoidea :

Une étude phylogénétique moléculaire à grande échelle publiée en mars 2013 a examiné l'ensemble de l'ordre des lépidoptères pour les relations familiales.

Le cladogramme concernant Ditrysia ressemble à ceci :

L'analyse génétique réalisée par Heikkila et al. (2015) ont plutôt mis en lumière de nouvelles relations entre superfamilles, au point d'aboutir à un cladogramme à partir duquel celui présenté ci-dessous a été obtenu ; la proximité évolutive des Bombycoidea par rapport aux Lasiocampoidea est confirmée, mais les Mimallonoidea sont déplacés vers une position différente :

Références

Articles connexes 
 Lepidoptera
 Monotrysia

Liens externes 

 
 

Glossata